Kasai eller Kasaï kan syfta på:

 Kasaï (flod) – flod i Angola och Kongo-Kinshasa
 Kasaï (provins) – provins i Kongo-Kinshasa
 Kasaï (1933–1962) – provins i Belgiska Kongo och Kongo-Léopoldville
 Kasai, Hyōgo – stad i Hyōgo prefektur, Japan
 5834 Kasai – asteroid
 Masae Kasai – japansk volleybollspelare
 Noriaki Kasai – japansk backhoppare